Assai ist eine Bezeichnung für

 die Kohlpalme genannte Art Euterpe oleracea
 Steigernder Zusatz einer Vortragsbezeichnung in der Musik, insbesondere beim Tempo (siehe auch Liste der musikalischen Vortragsbezeichnungen)
 Assaí,  brasilianisches Munizip im Norden des Bundesstaats Paraná
 Assaí (Unternehmen), ein Großhandelsunternehmen in Brasilien

Siehe auch:
 Asai